Светлана Максимова:
 Максимова, Светлана Борисовна (род. 1958) — русский поэт, прозаик и художник, музыкант-исполнитель на австралийской трубе диджериду.
 Максимова, Светлана Викторовна (род. 1961) — депутат Государственной Думы ФС РФ VI созыва.